Хіґасіура — містечко в Японії, у префектурі Айті.
 Хіґасіура  — колишнє містечко в Японії, у префектурі Хьоґо.